CorelCENTRAL - zarządca informacji osobistej firmy Corel, który zastąpił opracowany przez WordPerfect Corporation program InfoCentral i został zintegrowany z pakietem WordPerfect Office po przejęciu tego pakietu przez Corela w 1996 roku.

CorelCENTRAL, mimo zamierzonej zbieżności nazwy, całkowicie odbiegał interfejsem, funkcjonalnością i filozofią działania od swojego poprzednika. Zawierał szereg wyświetlanych oddzielnie okien dla zadań, terminów i kontaktów, a także nie dysponował możliwością łączenia ze sobą elementów bazy, co było najbardziej charakterystyczną cechą InfoCentrala (technika iConnect). 

Powolność i uciążliwość obsługi były powszechnie krytykowane przez użytkowników i ostatecznie firma Corel zaprzestała jego rozwijania. Ostatnia wersja CorelCENTRAL ukazała się razem z WordPerfect Office 10, natomiast w wersji 11 pakietu producent zdecydował się scedować obsługę narzędzi pocztowo-kalendarzowych na Outlook.

Oprogramowanie do zarządzania informacją osobistą